Borjak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Borjak (ort), Markazi, 
 Bījvard, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar